Dirección puede referirse a los siguientes artículos en Wikipedia:

Informática
 Dirección de memoria.
 Dirección IP.
 Dirección MAC.
 Dirección HDLC.

Cine
 Director de cine.

Además
 Dirección postal
 Dirección-Socialdemocracia, un partido político de Eslovaquia.